ISO 3166-2:DZ — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Алжиру. Стандарт охватывает 48 провинций Алжира. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Алжира — DZ и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двузначным числом. Геокоды провинций Алжира являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — DZ, присвоенного Алжиру в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Алжира 
Геокоды 48 провинций административно-территориального деления Алжира.

Геокоды пограничных Алжиру государств 
 Марокко — ISO 3166-2:MA (на западе),
 Мавритания — ISO 3166-2:MR (на юго-западе),
 Мали — ISO 3166-2:ML (на юго-западе),
 Нигер — ISO 3166-2:NE (на юго-востоке),
 Ливия — ISO 3166-2:LY (на востоке),
 Тунис — ISO 3166-2:TN (на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Алжира

Ссылки 
 Геокоды Алжира 

2:DZ